141 steht für:
 141 n. Chr.
 BAe 146-100 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes
 Lockheed C-141, US-Transportflugzeug
 Tatra 141, tschechoslowakischer Lastkraftwagen
 Baureihe 141, Elektrolokomotive der Deutschen Bundesbahn

Siehe auch: